Sirirí es el nombre común de:
 El pato Dendrocygna viduata u otras especies del género Dendrocygna.
 El pájaro Tyrannus melancholicus o su pariente Tyrannus tyrannus.
 El pájaro Cyclarhis gujanensis, en Venezuela.